Gnauth ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Gnauth (1840–1884), deutscher Architekt, Architektur-Zeichner und Dozent bzw. Direktor der Kunstgewerbeschule Nürnberg
 Adolf Gnauth sen. (1812–1876), deutscher Lithograph und Kupferstecher
 Carl Gnauth (1813–1853), deutscher Chorsänger und Theaterschauspieler
 Eduard Gnauth (1788–1859), deutscher Theaterschauspieler
 Eduard Gnauth junior (1822–1854), deutscher Theaterschauspieler
 Feodor von Gnauth (1854–1916), Oberbürgermeister von Gießen und hessischer Finanzminister

Siehe auch:
 Knaut
 Knauth